Ozola ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Reizniece-Ozola (* 1981), lettische Politikerin und Großmeisterin im Schach
 Linda Ozola (* 1993), lettische Kugelstoßerin